Maria van Brabant (1226-1256), dochter van hertog Hendrik II van Brabant en Maria van Zwaben
Maria van Brabant (-1260), ook bekend als Maria van Leuven, dochter van hertog Hendrik I van Brabant en Mathilde van Boulogne 
Maria van Brabant (1254-1321), dochter van hertog Hendrik III van Brabant en Aleidis van Bourgondië
Maria van Brabant (1278-1338), dochter van hertog Jan I van Brabant en Margaretha van dampierre
Maria van Brabant (1325-1399), dochter van hertog Jan III van Brabant en Maria van Évreux